Malta Grand Prix 1995, uradno Rothmans Grand Prix 1995, je bil poklicni nejakostni snooker turnir. Potekal je od 30. oktobra do 5. novembra 1995 v hotelu Jerma Palace v Marsaskali, Malta.

Zmagal je Anglež Peter Ebdon, ki je v finalu z izidom 7-4 porazil Škota Johna Higginsa. Na turnirju je sodelovalo 5 domačinov, le dva sta se prebila v četrtfinale, kjer sta nato izgubila.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 4.000 £
Poraženec v finalu: 2.500 £
Polfinalist: 1.700 £
Četrtfinalist: 1.000 £
1. krog: 500 £
Najvišji niz: ? £
Skupaj: 15.900+? £

Prvi krog
 Alex Borg 5-4 Nigel Bond 

 John Higgins 5-0 Simon Camilleri 

 Dave Harold 5-3 Paul Mifsud 

 David Roe 5-3 Joe Grech

Končnica

Seznam nizov vsaj 100 točk
134 Tony Drago
133 Darren Morgan
123 Ken Doherty

Viri
Turnir na WWW Snooker 

1995
Malta Grand Prix